

Особи 

Айкен () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Джоан Айкен — англійська письменниця
 Конрад Айкен — американський письменник

Айкен — громада в кантоні Ааргау

Інше 
 Айкен — студія, що займається розробкою вебсайтів